Une Birney est un modèle de tramway léger très répandu dans les années 1910 et 1920 principalement aux États-Unis, mais également dans quelques autres pays d'Amérique, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Personnes
 Charles Birney, ingénieur américain, concepteur du modèle de tramway Birney qui porte son nom ;
 David Birney (1939–2022), acteur américain ;
 David B. Birney (1825–1864), juriste et général américain ;
 Earle Birney (1904–1995), écrivain et poète canadien ;
 Gus Birney (1999–), actrice américaine ;
 James G. Birney (1792–1857), juriste et homme politique américain ;
 Reed Birney (1954–),  acteur américain.

Homonymie de patronyme